Barks pode ser:

Carl Barks
2730 Barks
Coleman Barks

Desambiguação